Tirto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Tirto, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Tirto (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 109,65), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar